Arena Wolmyeong - przeznaczona do koszykówki hala sportowa znajdująca się w mieście Gunsan, w Korei Południowej. W tej hali swoje mecze rozgrywa drużyna Gunsan BC. Hala może pomieścić 4 500 widzów, wszystkie miejsca są siedzące.

Hale sportowe i widowiskowe w Korei Południowej